Солотвинська селищна громада:
  Солотвинська селищна громада — громада у Закарпатській області
  Солотвинська селищна громада — громада у Івано-Франківській області